

Patronyme 

 René Le Bault de La Morinière, (1915-2009) homme politique français
 Max Morinière, (1964-), athlète français (sprinteur)
 Claude Morinière, (1960-) athlète français (saut en longueur)
 François Morinière, (1964-), dirigeant d'entreprise français
 Aurélien Morinière, dessinateur français

Monuments 
Château de la Morinière, château fort du Maine-et-Loire
Pont de la Morinière, pont sur la Sèvre nantaise
Rue de la Morinière, rue de Nantes

Homonymie de monument
Homonymie de toponyme